O Festival Internacional de Balonismo de Torres é um festival de balões de ar quente que ocorre anualmente na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul .

História 
No ano de 1989 surgiu a ideia de trazer alguns balões para a abertura de um outro festival que era realizado no município, a Febanana, uma feira agrícola da cidade, mas o sucesso foi tão grande que, a partir do ano seguinte, surgia o I Festival Sulbrasileiro de Balonismo.

O I Festival de Balonismo de Torres contou com a presença de dez balões. O evento, que era inédito no sul do Brasil teve sua primeira edição no mês de Outubro, mas as condições meteorológicas não foram muito favoráveis à prática do balonismo e impediram a realização de algumas provas.

A segunda edição, já em 1990, foi transferida para o mês de abril, mês com ótimas condições climáticas para o voo. Com quinze balões e centenas de pessoas prestigiando o evento, e o mês de abril passou a ser o mês oficial do festival até os dias de hoje. Esperado pelos moradores da cidade, que praticamente vivem do turismo.

Esta praia tornou-se ao longo destes anos a Capital Brasileira do Balonismo, e recebe cerca de 100.000 pessoas por ano no Parque de Balonismo no período de realização do Festival.

Histórico das Edições do Festival 

 1º Festival Sulbrasileiro de Balonismo - De 7 a 9 de outubro de 1989
 2º Festival de Balonismo - De 28 de abril a 1 de maio de 1990
 3º Festival de Balonismo - De 28 a 31 de março de 1991
 4º Festival Kodak/Skol de Balonismo - De 30 de abril a 3 de maio de 1992
 5º Festival de Balonismo - De 29 de abril a 02 de maio de 1993
 6º Festival de Balonismo - De 21 a 24 de abril de 1994
 7º Festival Kaiser de Balonismo - De 13 a 16 de abril de 1995
 8º Festival Kaiser de Balonismo - De 04 a 07 de abril de 1996
 9º Festival Kaiser de Balonismo - De 18 a 21 de abril de 1997
 10º Festival de Balonismo - De 30 de abril a 04 de maio de 1998
 11º Festival de Balonismo - De 1 a 4 de abril de 1999
 12º Festival Internacional de Balonismo - De 28 de abril a 1 de maio de 2000 
 13º Festival Internacional de Balonismo - De 27 de abril a 1 de maio de 2001
 14º Festival Internacional de Balonismo – Copa Mercosul - De 30 de abril a 5 de maio de 2002
 15° Festival Internacional de Balonismo - De 18 a 21 de abril de 2003
 16° Festival Internacional de Balonismo - De 8 a 11 de abril de 2004
 17° Festival Internacional de Balonismo - De 21 a 24 de abril de 2005
 18° Festival Internacional de Balonismo - De 27 de abril a 1 de maio de 2006
 19° Festival Internacional de Balonismo - De 27 de abril a 1 de maio de 2007
 20º Festival Internacional de Balonismo - De 18 de abril a 21 de abril de 2008
 21º Festival Internacional de Balonismo - De 17 de abril a 21 de abril de 2009
 22º Festival Internacional de Balonismo - De 29 de abril a 2 de maio de 2010
 23º Festival Internacional de Balonismo - De 20 de abril a 24 de abril de 2011
 24º Festival Internacional de Balonismo - De 27 de abril a 1 de maio de 2012
 25º Festival Internacional de Balonismo - De 1 a 5 de maio de 2013
 26º Festival Internacional de Balonismo - De 30 de abril a 4 de maio de 2014
 27º Festival Internacional de Balonismo - De 30 de abril a 3 de maio de 2015
 28º Festival Internacional de Balonismo - De 20 de abril a 24 de abril de 2016
 29º Festival Internacional de Balonismo - De 28 de abril a 1 de maio de 2017
 30º Festival Internacional de Balonismo - De 27 de abril a 1 de maio de 2018
 31º Festival Internacional de Balonismo - De 1 a 5 de maio de 2019
 32º Festival Internacional de Balonismo - De 14 a 24 de abril de 2022

Provas de balonismo no Festival 
No Balonismo como modalidade competitiva, os pilotos enfrentam uma série de provas para demonstrar sua habilidade na navegação, tendo que se aproximar de alvos demarcados e indicados antes do voo do diretor de provas / juiz. O Festival Internacional de Balonismo tem uma vertente competitiva mas não acentuada, sendo mais uma competição amigável para favorecer o público presente junto dos alvos e nas áreas de decolagem.

Os alvos são X de lona, colocadas no terreno na coordenada escolhida pelo diretor de provas, onde os balonistas precisam jogar, sempre em voo, um marcador numerado que identifica o competidor, uma faixa com um peso numa extremidade. As pontuações dependem das distâncias das marcas do centro do alvo.

Das provas previstas pela FAI - Federação Aeronáutica Internacional, as mais aplicadas durante o festival são:

 Caça à Raposa: Um balão decola, passado um tempo determinado, o juiz autoriza a decolagem dos demais, que devem persegui-lo. O balão raposa faz o possível para dificultar a perseguição. Ganha a prova o balonista perseguidor que lançar sua marca ou, se permitido, pousar mais perto deste balão raposa.
 Fly In: Os balões decolam fora da área do festival tentando jogar suas marcas o mais próximo possível de um alvo delimitado dentro da área do evento ou fora, num terreno apropriado, sem obstáculos.
 JDG - Judge Declared Goal: Os balões após a passagem de um alvo, tem que seguir para outro alvo determinado pelo Diretor para tentar jogar outras marcas, sempre procurando chegar mais próximo possível deste alvo.
 Gordon Bennett Memorial: É definido no terreno uma área específica de pontuação, normalmente dois triângulos, cada um com um vértice apontando para o alvo em X do qual é medida a distância. Nesse caso, só são válidas as marcas dentro da área demarcada, e previamente é definido se a melhor marca é a mais afastada ou a mais próxima ao alvo (Distância Máxima / Distância Mínima do alvo)
 Prova do Mastro: Uma das provas disputadas com mais entusiasmo pelos pilotos, tanto pela dificuldade quanto pelos prêmios oferecidos. Nesta prova é colocada um painel em formato de chave de um tamanho razoável (que simboliza o prémio, um carro ou uma moto 0 Km) fixada no alto de um mastro de 6 a 10m de comprimento. Todos os concorrentes decolam de uma distância mínima determinada o e o objetivo é, sem tocar no solo, apanhar com as mãos a chave do carro sem a deixar cair em seguida.

O somatório da pontuação de cada piloto nas provas aplicadas em cada edição Festival determina a classificação final, definindo assim o Campeão do Festival e as demais posições.

Nas várias edições do Festival, vários pilotos chegaram ao título, alguns mais de uma vez, porém apenas o piloto Sacha Haim conseguiu atingir o admirável feito de se sagrar octacampeão, em 2012.

Campeões 

 1º Festival Sulbrasileiro de Balonismo - Campeão: Orlando Genicolo Filho
 2º Festival de Balonismo - Campeão: Carlos Antônio Paulo "Chico Paulo"
 3º Festival de Balonismo - Campeão: Miguel Leiva
 4º Festival Kodak/Skol de Balonismo - Campeão: Leonel Brites e Campeão Prova do Mastro: Leonel Brites
 5º Festival de Balonismo - Campeão: Antonio Carlos Hays Marques "Caco"
 6º Festival de Balonismo - Campeão: Walterson Leite Lima
 7º Festival Kaiser de Balonismo - Campeão: Ademir Brolacci
 8º Festival Kaiser de Balonismo - Campeão: Aquilino Gimenez
 9º Festival Kaiser de Balonismo - Campeão: Luis Eduardo Consiglio
 10º Festival de Balonismo - Campeão: Rui Kalousdian
 11º Festival de Balonismo - Não houve provas devido às condições meteorológicas adversas.
 12º Festival Internacional de Balonismo - Campeão: Fábio Passos
 13º Festival Internacional de Balonismo - Campeão: Sacha Haim
 14º Festival Internacional de Balonismo – Copa Mercosul - Bicampeão: Sacha Haim – Campeão da prova da chave : Sacha Haim (chave de uma moto)
 15° Festival Internacional de Balonismo - Tricampeão: Sacha Haim
 16° Festival Internacional de Balonismo - Tetracampeão: Sacha Haim
 17° Festival Internacional de Balonismo - Pentacampeão: Sacha Haim
 18° Festival Internacional de Balonismo - Campeã: Gabriela Slavec
 19° Festival Internacional de Balonismo - Campeão: Eduardo Melo
 20º Festival Internacional de Balonismo - Campeão: Kaio Chemin
 21º Festival Internacional de Balonismo - Hexacampeão: Sacha Haim
 22º Festival Internacional de Balonismo - Campeão: Guto Marques
 23º Festival Internacional de Balonismo - Heptacampeão: Sacha Haim
 24º Festival Internacional de Balonismo - Octacampeão: Sacha Haim
 25º Festival Internacional de Balonismo - Campeão: Alexandre Giglio
 26º Festival Internacional de Balonismo - Campeão: Filipe Tostes
 27º Festival Internacional de Balonismo - Campeão: Warley Macedo
 28º Festival Internacional de Balonismo - Campeão: Warley Macedo
 29º Festival Internacional de Balonismo - Campeão: Fábio Passos - Campeão da prova da chave: Fábio Passos
 30º Festival Internacional de Balonismo - Campeão: Murilo Gonçalves
 31º Festival Internacional de Balonismo - Campeão: Murilo Hoffmann
 32º Festival Internacional de Balonismo - Campeão: Fábio Pascoalino - Campeão da prova da chave: Murilo Hoffmann

Curiosidades 

 Em 1992, foi o primeiro ano em que se conseguiu finalizar a prova do mastro, tendo como campeão da prova e também do festival, Leonel Brites.
 Em 1993, Lincoln Freire realizou o voo sentado no topo de um balão em formato de uma latinha de cerveja Skol, fato este inédito na América do Sul até então.
 Em 1995, aconteceu um casamento dentro de um balão seminflado, o balonista Eduardo Mello e sua noiva Patrícia optaram em realizar a união conjugal durante o evento. E foi neste ano também que aconteceu o primeiro susto de todos os festivais, dois balões foram parar do mar. Chegaram a entrar cerca de 500 metros para dentro do mar.
 Em 1999 em função da chuva, não se realizou nenhuma prova.
 Em 2001, ninguém conseguiu derrotar Sacha Haim, que no ano de 2005, conquistou o seu pentacampeonato, sendo vencedor também em 2002 da prova do mastro.
 Em 2010, Guto Marques, que nunca tinha participado de nenhum evento de balonismo até então, se sagrou campeão com a pontuação da ultima prova.

Night Glow 
O Night Glow é um dos momentos mais esperado pelos visitantes durante o Festival, e é realizado à noite no Parque do Balonismo, na Arena dos Balões e, em algumas edições também na praia, na faixa de areia da Praia Grande.

Durante o Night Glow, são inflados balões e, ao se apagarem as luzes ao redor, começa o espetáculo com o liga-se e desliga-se dos maçaricos ao som de músicas selecionadas, deixando o ambiente todo colorido e iluminado, um verdadeiro show de formas e luzes.

Referências 
https://torres.rs.gov.br/festival-de-balonismo/

https://blogdobalonismo.com.br/

https://balonismo.org.br/

Festivais do Brasil